La selección de Chile fue uno de los 24 equipos participantes en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2017, torneo que se llevó a cabo entre el 6 y 28 de octubre de 2017 en India.

En el sorteo la Rojita quedó emparejada en el Grupo F, junto con Inglaterra, Irak y México.

Correspondió a la cuarta participación absoluta de Chile en la Copa Mundial sub-17 y la segunda consecutiva (primera clasificación desde 1997, debido a que en 2015 fue el anfitrión, clasificándose automáticamente).

Jugadores

Participación

Fase de grupos

Grupo F

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3 

Fútbol en Chile
Chile en 2017
Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2017
Selección de fútbol sub-17 de Chile